ima više značenja.
 Astemizol, lek
 KELP (AM), radio stanica
 KELP-FM, radio stanica